

Persone
 Khloé Kardashian – personaggio televisivo, imprenditrice, stilista, conduttrice radiofonica e televisiva statunitense
 Kim Kardashian –  personaggio televisivo, attrice e imprenditrice statunitense
 Kourtney Kardashian –  personaggio televisivo, imprenditrice, stilista, modella e attrice statunitense
 Rob Kardashian –  personaggio televisivo e manager statunitense
 Robert Kardashian –  avvocato e imprenditore statunitense

Altro
 Al passo con i Kardashian –  reality show statunitense
 Indice Kardashian –  indice bibliometrico